Bugla ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Bugla (1921–1999), deutscher Syndikus und Politiker (SPD), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter
 Paula-Marie Bugla (* 1993), deutsche Schauspielerin
 Ralf Bugla (* 1962), deutscher Fußballspieler und -trainer